Publi Gabini Capitó, pretor el 89 aC 
 Publi Gabini Capitó, participant en la conspiració de Catilina.